Poveda oder Póveda ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Poveda (1926–1990), ecuadorianischer Militär, von 1976 bis 1979 Diktator der Republik Ecuador
 Carmen Giuliana Póveda Flores (* 2001), peruanische Badmintonspielerin
 Christian Poveda (1955–2009), spanisch-französischer Fotojournalist und Dokumentarfilmer
 José Manuel Poveda (1888–1926), kubanischer Schriftsteller
 Miguel Poveda, eigentlich Miguel Ángel Poveda León (* 1973), spanischer Flamencosänger
 Pedro Poveda Castroverde (1874–1936), spanischer Priester und Ordensgründer
 Tomás Marín González de Poveda (1650–1703), spanischer Offizier, Kolonialadministrator und Gouverneur von Chile

Siehe auch:
 Poveda (Ávila), Gemeinde in Spanien